Ла Тихерита има више значења:

 Ла Тихерита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихерита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тихерита, Потреро Нуево (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тихерита, Рубен Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тихерита, Санта Агеда (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику